Себастьян Руди (; 28 февраля 1990, Филлинген-Швеннинген) — немецкий футболист, полузащитник клуба «Хоффенхайм» и сборной Германии.

Карьера 
В Бундеслиге дебютировал 13 сентября 2008 года в матче против «Хоффенхайма». Матч завершился вничью 0:0, Руди вышел на замену на 79-й минуте.

13 мая 2014 года стал одним из 12 футболистов, дебютировавших в главной сборной Германии в матче с Польшей (0:0).

15 января 2017 года Себастьян Руди подписал контракт с «Баварией», который начнет действовать 1 июля 2017 года. Соглашение с 26-летним Руди рассчитано до 30 июня 2020 года.

27 августа 2018 года Руди присоединился к «Шальке 04». Контракт рассчитан на 4 года, сумма трансфера не разглашается.

Достижения

Командные 
 «Бавария»
 Бундеслига: 2017/18
 Обладатель Суперкубка Германии: 2018

 Сборная Германии
 Победитель Кубка конфедераций: 2017
 Бронзовый призёр чемпионата мира среди юношеских команд: 2007

Личные 
 Медаль Фрица Вальтера: Серебро до 18 лет 2008.

Статистика

Клубная

Матчи за сборную 

Итого: сыграно матчей: 27 / забито голов: 1; победы: 15, ничьи: 8, поражения: 4.

Примечания 

Футболисты Германии
Игроки сборной Германии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Германии по футболу
Игроки ФК «Штутгарт»
Игроки ФК «Штутгарт II»
Игроки ФК «Хоффенхайм»
Игроки ФК «Бавария»
Игроки ФК «Шальке 04»
Награждённые медалью Фрица Вальтера